Die Saison 2019/20 der Oberliga Nordost war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die zwölfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 2. August 2019 eröffnet und endete am 8. März mit dem 19. Spieltag. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 16. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, nach dem 13. März 2020 erneut aufgrund der COVID-19-Pandemie. Dies führte am 5. Juni 2020 auch zu der Entscheidung, die Saison vorzeitig abzubrechen.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Der NOFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Oberliga Nordost zunächst bis zum 22. März 2020 auszusetzen. Am 18. März 2020 entschied der Verband dann, seinen gesamten Spielbetrieb bis zum 19. April 2020 auszusetzen. Bereits vor Ablauf der Frist teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit. Eine Wiederaufnahme sollte mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen angekündigt werden.

Am 5. Juni wurde auf einer NOFV-Präsidiumssitzung über weitere Schritte entschieden. Da nicht alle Teilnehmer der jeweiligen Staffeln dieselbe Anzahl an absolvierten Partien vorzuweisen hatten, wurde auf Basis des Tabellenstandes vom 13. März 2020 die Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). Daraus resultierend wurde Tennis Borussia Berlin zum Meister der Staffel Nord und der FSV 63 Luckenwalde zum Meister der Staffel Süd gekürt. Beide Vereine stiegen in die Regionalliga Nordost auf. Darüber hinaus musste bis auf den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, der bereits zuvor seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hatte, sowie den TV Askania Bernburg, dessen Mannschaft zum Saisonende freiwillig abstieg, keine Mannschaft auf sportlichem Wege absteigen. Zur kommenden Saison sollen die Aufsteiger aus den untergeordneten Spielklassen der sechs NOFV-Landesverbände wie üblich das Teilnehmerfeld komplettieren.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2019/20 nahmen insgesamt 32 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 17. Juni 2019 veröffentlicht. Dabei wurde der Ludwigsfelder FC von der Süd- in die Nordstaffel umgruppiert. Folgende Vereine qualifizierten sich sportlich:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nordost 2018/19:
 FC Oberlausitz Neugersdorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2018/19:
 Blau-Weiß 90 Berlin, Tennis Borussia Berlin, Brandenburger SC Süd 05, CFC Hertha 06, Greifswalder FC, TSG Neustrelitz, Hansa Rostock II, SC Staaken, 1. FC Lok Stendal, FC Strausberg, Torgelower FC Greif, Hertha Zehlendorf
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2018/19:
 TV Askania Bernburg, FC Eilenburg, VfL Halle 1896, VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, FC Carl Zeiss Jena II, VfB Krieschow, Inter Leipzig, FSV 63 Luckenwalde, Ludwigsfelder FC, FSV Wacker 90 Nordhausen II, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2018/19:
 Tasmania Berlin (Berlin-Liga), SV Victoria Seelow (Brandenburg-Liga), MSV Pampow (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), FC Grimma (Sachsenliga), 1. FC Merseburg (Verbandsliga Sachsen-Anhalt), FSV Martinroda (Thüringen-Liga)

Staffel Nord

Tabelle

Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung

Tabelle nach Quotientenregelung 
Da die Mannschaften jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Bei Punktegleichstand wurde folgende Regelung angewendet:
 3./4. Platz: Hansa Rostock II/Hertha Zehlendorf: Tordifferenz
 11./12. Platz: 1. FC Lok Stendal/SV Victoria Seelow: Tordifferenz
 15./16. Platz: Brandenburger SC Süd 05/FC Strausberg: Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle

Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung

Tabelle nach Quotientenregelung 
Da die Mannschaften jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Bei Punktegleichstand wurde folgende Regelung angewendet:
 8./9. Platz: SG Union Sandersdorf/VfB Krieschow: Tordifferenz
 10./11. Platz: FC Grimma/VfL Halle 1896: Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Nordost 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020